Cristian Rodríguez – calciatore uruguayano
 Cristián Rodríguez – ciclista spagnolo
 Cristian Rodríguez – tennista colombiano
 Cristian Rodríguez Pérez – calciatore spagnolo